Grønland kan syfta på:

 Grønland – danska namnet på ett autonomt land inom Konungariket Danmark, se Grönland
 Grønland, Oslo – ett område i administrativa stadsdelen Gamle Oslo i centrala Oslo

Se även
 Grönland (olika betydelser)